Larin steht für:

 eine Form des Gerätegeldes, siehe Primitivgeld #Larin

Larin ist der Familienname folgender Personen:
 Anatoli Pawlowitsch Larin (* 1935), russischer Generalleutnant 
 Cyle Larin (* 1995), kanadischer Fußballspieler
 Jurij Larin (1882–1932), sowjetischer Ökonom 
 Kamil Schamiljewitsch Larin (* 1966), russischer Schauspieler 
 Liz Larin, US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
 Pjotr Danilowitsch Larin (1735–1778), russischer Kaufmann und Bankier 
 Rafael Menjívar Larín (1935–2000), salvadorianischer Ökonom
 Roman Larin (* 1985), israelischer Eishockeyspieler

 Serhij Larin (* 1962), ukrainischer Politiker 
 Wassili Michailowitsch Larin (1908–1957), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Wladimir Nikolajewitsch Larin (1939–2019), russischer Geologe
 Wladislaw Wladimirowitsch Larin (* 1995), russischer Taekwondoin 

Siehe auch:
 Larini
 Larino